Il singolare maschile del Canada Masters 2006 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha perso nel 3º turno contro Tomáš Berdych.

Roger Federer ha battuto in finale 2–6, 6–3, 6–2, Richard Gasquet.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Rafael Nadal (terzo turno)
  David Nalbandian (primo turno)
  Ivan Ljubičić (terzo turno)
  James Blake (secondo turno)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Tommy Robredo (secondo turno)
  Radek Štěpánek (ritirato)
  Andy Roddick (ritirato)

  Marcos Baghdatis (primo turno)
  Lleyton Hewitt (secondo turno, ritirato)
  David Ferrer (primo turno)
  Tomáš Berdych (quarti)
  Jarkko Nieminen (quarti)
  Fernando González (semifinali)
  Tommy Haas (secondo turno)
  Robby Ginepri (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni

Canada Masters 2006
ATP Tour 2006